Fura, nazywana też furmanką – tradycyjny konny pojazd kołowy, używany głównie w rolnictwie
 Fura – pojęcie używane w grach karcianych, np. oczko, określające przekroczenie liczby 21 oczek, czyli bezwarunkową przegraną
 Seat Fura (1982–1985) – model auta produkowany przez Seata
 Fura – wieś w Syrii, w muhafazie Hama

Związek chemiczny 
Fura-2, kwas aminopolikarboksylowy

Ester Fura-2-acetoksymetylowy, przepuszczalna dla błon, pochodna ratiometrycznego wskaźnika wapnia Fura-2